Plaats in Indonesië
 Poja (Gapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Poja (Sape), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara